Ла-Фольтьє́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 140 км на північний захід від Парижа, 27 км на північний захід від Руана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Ла-Фольтьєр, Беттвіль, Фревіль i Мон-де-л'Іф було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Мартен-де-л'Іф.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Фольтьєр на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Фольтьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Сена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Приморська Сена